Henndorf heißen folgende Orte:

 Henndorf am Wallersee, Gemeinde im Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Henndorf im Burgenland, Katastralgemeinde der Gemeinde Jennersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Henndorf (Gemeinde Kremsmünster), Ortsteil von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Henndorf (Gemeinden St. Georgen, Pabneukirchen) Katastralgemeinde von St. Georgen am Walde, Ortschaft von Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Henndorf (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft der Gemeinde St. Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Henndorf, deutscher Name der Gemeinde Brădeni, Kreis Sibiu, Rumänien

Siehe auch:
 Hendorf
 Hendorff